

Пізенери — присілок, Шумшеваське сільське поселення, Аліковський район, Чувашія
 Пізенери — присілок, Яндобинське сільське поселення, Аліковський район, Чувашія